

Patronyme

 Alphonse Le Flaguais (1805-1861), bibliothécaire, écrivain et poète français ;
 Véronique Le Flaguais, (1947- ), actrice et scénariste québécoise ;
 Maxime Le Flaguais (1983-), acteur de télévision, de cinéma et de théâtre québécois.